Пятая ракетка турнира — Серена Уильямс — побеждает в чарлстонских соревнованиях.

Прошлогодняя победительница турнира — Елена Янкович — оступается в четвертьфинале.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго круга.

  Елена Янкович (Четвертьфинал)
  Мария Шарапова (Четвертьфинал)
  Анна Чакветадзе (Второй раунд)
  Елена Дементьева (Полуфинал)
  'Серена Уильямс (Титул)
  Марион Бартоли (Третий раунд)
  Патти Шнидер (Четвертьфинал)
  Динара Сафина (Третий раунд)

<li> Вера Звонарёва (Финал)
<li> Агнеш Савай (Четвертьфинал)
<li> Агнешка Радваньская (Третий раунд)
<li> Катарина Среботник (Третий раунд)
<li> Виктория Азаренко (Третий раунд)
<li> Анабель Медина Гарригес (Первый раунд)
<li> Доминика Цибулкова (Первый раунд)
<li> Михаэлла Крайчек (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Family Circle Cup 2008